София Стюарт (; 22 июня 1606 — 23 июня 1606) — англо-шотландская принцесса из династии Стюартов, младшая дочь короля Англии и Шотландии Якова I. Прожила один день.

Биография 
София Стюарт была четвёртой дочерью, седьмым и последним ребёнком в семье короля Англии и Шотландии Якова I и Анны Датской. Она появилась на свет 22 июня 1606 года в Гринвичском дворце недалеко от Лондона; в качестве повитухи при этом присутствовала Элис Деннис, сыгравшая ту же роль при рождении принцессы Марии годом ранее. Уже на следующий день девочка скончалась. Она была похоронена в часовне короля Генриха в Вестминстерском аббатстве, причём надгробие, созданное Максимилианом Кольтом, выглядит как каменная колыбель. Известно, что контракт со скульптором заключил Роберт Сесил, 1-й граф Солсбери.

Анна Датская так горевала из-за смерти ребёнка, что целый месяц не выходила из своей комнаты в Гринвичском дворце, пока 17 июля 1606 года к ней не приехал её брат Кристиан IV Датский.

Предки 

</center>

Примечания 

Стюарты